Munz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Munz (* 1983), deutscher Filmproduzent und Autor
 Birgit Munz (* 1954), deutsche Richterin und Präsidentin des Sächsischen Verfassungerichtshofes
 Diana Munz (* 1982), US-amerikanische Schwimmerin 
 Dietrich Munz (* 1952), deutscher Psychotherapeut und Kammerfunktionär
 Georg Christoph Munz (1691–1768), deutscher Geistlicher, Gymnasiallehrer und Kirchenlieddichter

 Hermann Munz (* 1923), deutscher Diplomat
 Ingo Munz (* 1973), deutscher Schriftsteller, Verleger, Journalist und Online-Redakteur
 Lioba Munz OSB (1913–1997), deutsche Benediktinerin und Künstlerin
 Marie Munz (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Martina Munz (* 1955), Schweizer Politikerin (SP)
 Oskar Rudolfowitsch Munz (1871–1942), niederländisch-russisch-sowjetischer Architekt und Hochschullehrer
 Peter Munz (1921–2006), deutsch-neuseeländischer Historiker
 Philip Alexander Munz (1892–1974), US-amerikanischer Botaniker 
 Rainer Munz (* 1958), deutscher Journalist und Medienunternehmer
 Rainer-Michael Munz (* 1947), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Roland Munz (* 1972), Schweizer Politiker (SP)
 Thomas Munz (1929–2011), deutscher Bildhauer
 Waltraud Munz (* 1949), deutsche Künstlerin
 Wladimir Oskarowitsch Munz (1903–1974), sowjetischer Architekt und Hochschullehrer

Munz ist eine Süßigkeitenmarke von Maestrani

Siehe auch:
 Muntz